Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojila SNK Moslavac Popovača i time se plasirala u viši rang. Iz 1. ŽNL Sisačko-moslavačke su u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku ispali NK Topusko i NK Jelengrad Gornja Jelenska.

Tablica 

GNŠK Mladost Petrinja je kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK Topusko je kažnjeno oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 NK Sokol Velika Ludina: Seniori 2000./01. 1. ŽNL

2000-01
sisačko-moslavačka-1